Menas steht für:

Menas (3. Jh.), ägyptischer Märtyrer, Heiliger
Menodoros († 35 v. Chr.), griechischer Pirat
Abt Menas, dargestellt auf der Ikone Christus und Abbas Menas, siehe dort
 Menas (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (536–552), Heiliger
 Konstantinos Minas (1788–1859), griechischer Philosophie- und Rhetoriklehrer, Philologe, Dichter und Handschriftenaufläufer

Siehe auch
Minas